18-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде с июля 2008 по 14 июня 2009 гг. Победителем стало Ужгородское «Закарпатье».

Участники 
С начала соревнований в лиге участвовало 18 команд, но после 13-го тура из-за финансовых трудностей команда «Коммунальник Луганск» прекратила выступление с серьёзными задолженностями. Таким образом в сезоне 2008—2009 принимали участие следующие 17 команд:

Итоговая таблица

Примечания 
 С команды «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) снято 3 (три) очка согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 22 января 2009 года.

Результаты матчей

Бомбардиры

Лауреаты сезона

По версии ПФЛ 
 Лучший тренер сезона — Юрий Максимов «Оболонь»
 Лучший футболист сезона — Александр Пищур «Волынь»
 Лучший бомбардир сезона — Александр Пищур «Волынь»
 Лучший арбитр сезона — Евгений Арановский (Киев)
 Победитель конкурса «Честная игра» — «Сталь» (Алчевск)

Примечания

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 СПОРТ.СОМ.UA / Новости спорта: футбол, обзоры, анонсы, форум, фото, видео и многое другое  
 18 Чемпионат Украины по футболу. On-line трансляции матчей тура
 Обзор Украинской Премьер-лиги от FOOTBALL.UA 
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 
 / Статистика команд в сезоне-2008/2009 на сайте футбольного агентства «С. В. С.»

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009
Футбол на Украине в сезоне 2008/2009